Il singolare del torneo di tennis South African Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Jeff Borowiak 6-4, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (campione)
 Kim Warwick (primo turno)
 Fritz Buehning (primo turno)
 Harold Solomon (secondo turno)

 Assente
 Rolf Gehring (secondo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Jose Luis Damiani (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1981